Girard kan syfta på:

 Albert Girard, fransk matematiker
 Alexandre Girard-Bille, schweizisk idrottare
 Charles Frédéric Girard, fransk läkare och biolog
 Jean-Baptiste Girard, schweizisk pedagog
 Patricia Girard-Léno, fransk friidrottare
 Philippe de Girard, fransk ingenjör och uppfinnare
 René Girard, fransk historiker, litteraturvetare och filosof
 Girard (auktor)

Geografi 
 Girard, Georgia
 Girard, Illinois
 Girard, Kansas
 Girard, Ohio
 Girard, Pennsylvania
 Girard, Texas